Die Playtex U.S. Indoors 1981 waren ein Tennisturnier der Damen in Minneapolis. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1981 und fand vom 28. September bis 4. Oktober 1981 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1981
Tennisturnier in Minneapolis